Ел Сапо има више значења:

 Ел Сапо (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Сапо (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сапо (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сапо, Сан Исидро (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сапо (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сапо (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Сапо (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сапо (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сапо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сапо (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сапо (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику